Подречье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Подречье — деревня в Жабинковском районе Брестской области
 Подречье — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Украина 
 Подречье — село в Камень-Каширском районе Волынской области.